Ioannina () este o prefectură greacă, în periferia Epir. Reședința sa este Ioannina.

Municipalități și comunități 

Ioannina